Ниже представлен список Концепт-каров, созданных итальянской автомобильной компанией Alfa Romeo.

Примечания